Un conjunt de toponims del Solsonès:
 Sant Climenç, poble del municipi de Pinell de Solsonès
 Església de Sant Climenç, església del mateix
 Rasa de Sant Climenç, torrent del mateix

 Altres llocs:
 Santclimenç, masia del municipi de Guixers

 Persones:
 Juli Sanclimens i Genescà, polític català